

TA 

 TAA – Tarapaina, Îles Salomon
 TAB – Tobago (Scarborough), Trinidad & Tobago
 TAC – Tacloban, Philippines
  TAD – Trinidad (Perry Stokes Airport), CO, États-Unis
 TAE – Daegu, Corée du Sud
 TAF – Tafarovi, Algérie
 TAG – Tagbilaran, Philippines
 TAH – Tanna Island, Vanuatu
 TAI – Taiz (Ganed), Yémen
 TAJ – Tadji, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 TAK – Takamatsu, Japon
  TAL – Tanana (Ralph M. Calhoun), AK, États-Unis
 TAM – Tampico (General Francisco Javier Mina), Mexique
  TAN – Tangalooma, Australie
 TAO – Qingdao, Chine
 TAP – Tapachula, Mexique
  TAQ – Tarcoola, South Australia, Australie
 TAR – , Italie
 TAS – Aéroport international de Tachkent, Ouzbékistan
 TAT – Poprad (Tatry), Slovaquie
 TAU – Tauramena, Colombie
 TAV – Tau Island (Seaplane Base), American Samoa
 TAW – Tacuarembo, Uruguay
 TAX – Taliabu, Moluques, Indonésie
 TAY – Tartu, Estonie 
 TAZ – Dashhowuz (Tashauz), Turkménistan

TB 

 TBA – Tabibuga, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 TBB – Aéroport de Đông Tác, Viêt Nam
  TBC – Tuba City Airport, AZ, États-Unis
 TBD – Timbiqui, Colombie
 TBE – Timbunke, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 TBF – Tabiteuea North, Kiribati
 TBG – Tabubil, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 TBH – Tablas, Philippines
 TBI – The Bight, Bahamas
 TBJ – Aéroport international de Tabarka-7 novembre, Tabarka, Tunisie
  TBK – Timber Creek, Australie
  TBL – Tableland, Australie
 TBM – Tumbang Samba, Indonésie
  TBN – Fort Leonard Wood (Forney AAF), MO, États-Unis
 TBO – Tabora, Tanzanie
 TBP – Tumbes, Pérou
  TBR – Statesboro Municipal Airport, GA, États-Unis
 TBS – Tbilisi (Novoalexeyevka), Abkhazia, Géorgie
 TBT – Tabatinga, AM, Brésil
 TBU – Aéroport international Fuaʻamotu (Tongatapu), Tonga
 TBW – Tambov, Russie
 TBZ – Tabriz international airport, Iran

TC 

  TCA – Tennant Creek, Northern Territory, Australie
 TCB – Treasure Cay, Abaco, Bahamas
  TCC – Tucumcari Municipal Airport, Nouveau-Mexique, États-Unis
 TCD – Tarapaca, Colombie
 TCE – Tulcea, Roumanie
 TCF – Tocoa, Honduras
 TCG – Tocache, Pérou
 TCH – Tchibanga, Gabon
 TCI – Tenerife, Canary Islands, Espagne
  TCL – Tuscaloosa Municipal Airport, AL, États-Unis
  TCM – Tacoma (McChord Air Force), WA, États-Unis
 TCN – Tehuacan, Mexique
 TCO – Tumaco, Colombie
 TCP – Aéroport international de Taba, Égypte
 TCQ – Tacna (Coronel Carlos Ciriani), Pérou
  TCS – Truth or Consequences, NM, États-Unis
  TCT – Takotna Airport, AK, États-Unis
 TCU – , Afrique du Sud
 TCV – Tete, Mozambique
  TCW – Tocumwal, New South Wales, Australie
  TCY – Tracy Municipal Airport, CA, États-Unis

TD 

 TDA – , Colombie
 TDB – Tetebedi, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 TDD – Trinidad (Teniente Jorge Henrich Arauz), Bolivie
  TDF – Roxboro, NC (Person County Airport), États-Unis
 TDG – Tandag, Philippines
 TDJ – Tadjoura, Djibouti
 TDK – Taldyqorghan (Taldy Kurgan), Kazakhstan
 TDL – Tandil, Argentine
  TDO – Toledo (Winlock Ed Carlson), WA, États-Unis
  TDR – Theodore, Queensland, Australie
 TDV – Tanandava, Madagascar
  TDW – Amarillo (Tradewind Airport), TX, États-Unis
  TDZ – Toledo (Metcalf Field), OH, États-Unis

TE 

 TEA – Tela, Honduras
  TEB – Teterboro Airport, NJ, États-Unis
 TEC – Telêmaco Borba, PR, Brésil
 TED – Thisted, Jutland du Nord, Danemark
 TEE – Tebessa, Algérie
  TEF – Telfer, Western Australia, Australie
 TEG – Tenkodogo, Burkina Faso
  TEH – Tetlin Airport, AK, États-Unis
 TEI – Tezu, Inde
  TEK – Tatitlek Seaplane Base, AK, États-Unis
 TEL – Telupid, Malaisie
  TEM – Temora, New South Wales, Australie
 TEO – Terapo, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 TEP – Teptep, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 TER – Terceira (Aeroporto das Lajes), Azores, Portugal
 TES – Tessenei, Éthiopie
 TET – Tete (Chingozi), Mozambique
 TEU – Te Anau, Nouvelle-Zélande
 TEV – Aérodrome de Téruel, Espagne
  TEX – Telluride Regional Airport, CO, États-Unis
 TEY – Thingeyri, Islande
 TEZ – Tezpur, Inde

TF 

 TFA – Tilfalmin, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 TFF – Tefé, Amazonas, Brésil
 TFI – Tufi, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 TFL – Teofilo Otoni, MG, Brésil
 TFM – Telefomin, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 TFN – Tenerife (Los Rodeos), Canary Islands, Espagne
 TFR – Tarbes, France
 TFS – Tenerife (Sur Reina Sofia), Canary Islands, Espagne
 TFT – Taftan, Pakistan
 TFY – Tarfaya, Maroc

TG 

 TGA – Tengah (RAF Station), Singapore
  TGC – Trenton (Gibson County Airport), TN, États-Unis
 TGD – Aéroport de Podgorica (Titograd), Monténégro
  TGE – Tuskegee (Moton Field), AL, États-Unis
 TGF – Tignes, France
 TGG – Kuala Terengganu, Malaisie
 TGH – Tongoa, Vanuatu
 TGI – Tingo Maria, Pérou
 TGJ – Tiga, Nouvelle-Calédonie
 TGL – Tagula, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 TGM – Tirgu Mures (Vidrasau), Roumanie
  TGN – Traralgon, Victoria, Australie
 TGO – Tongliao, Chine
 TGR – Touggourt (Sidi Mahdi), Algérie
 TGS – Trigo de Morais, Mozambique
 TGT – Tanga, Tanzanie
 TGU – Tegucigalpa (Toncontin), Honduras
 TGV – Targovichté, Bulgarie
 TGX – Tuxtla Gutierrez, Mexique
 TGZ – Tuxtla Gutierrez, Mexique

TH 

  THA – Tullahoma Regional Airport, TN, États-Unis
 THB – Thaba Tseka, Lesotho
 THC – Tchien, Liberia
 THD – Thanh Hoa, Vietnam
 THE – Teresina, PI, Brésil
  THF – Berlin (Tempelhof), Allemagne
  THG – Thangool/Biloela, Queensland, Australie
 THH – Taharoa, Nouvelle-Zélande
 THI – Tichitt, Mauritanie
 THK – Thakhek, Laos
 THL – Tachileik, Birmanie
  THM – Thompson Falls Airport, MT, États-Unis
 THN – Trollhattan, Suède
 THO – Aéroport de Þórshöfn, Islande
  THP – Thermopolis (Hot Springs County), WY, États-Unis
 THR – Téhéran (Qualeh Morgeh Airport), Iran
 THT – Tamchekett, Mauritanie
 THU – Thule (Air Base), Groenland
  THV – York Airport, PA, États-Unis
 THY – Thohoyandou, Venda, Afrique du Sud
 THZ – Tahoua, Niger

TI 

 TIA – Aéroport international de Tirana, Tirana, Albanie
 TIB – Tibu, Colombie
 TIC – Tinak Airport, îles Marshall
 TID – Tiaret (Bou Chekif), Algérie
 TIE – Tippi, Éthiopie
 TIF – Taif, Arabie saoudite
 TIG – Tingwon, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 TIH – Tikehau Atoll, Polynésie française
 TII – Tirinkot, Afghanistan
 TIJ – Tijuana (General Abelardo Rodriguez), Mexique
  TIK – Oklahoma City (Tinker AFB), OK, États-Unis
  TIL – Inverlake, SK, Canada
 TIM – Aéroport de Timika, Tembagapura, province de Papouasie, Indonésie
 TIN – Tindouf, Algérie
 TIO – Tilin, Birmanie
 TIP – Aéroport international de Tripoli, Libye
 TIQ – Tinian (Peipeinimaru), Mariana Islands
 TIR – Tirupati, Inde
  TIS – Thursday Island, Queensland, Australie
 TIU – Timaru, Nouvelle-Zélande
 TIV – Tivat, Montenegro
  TIW – Tacoma (Narrows Airport), WA, États-Unis
  TIX – Titusville (Space Center), FL, États-Unis
 TIY – Tidjikja, Mauritanie
 TIZ – Tari, Papouasie-Nouvelle-Guinée

TJ 

 TJA – Tarija (Capitan Oriellea Plaza), Bolivie
 TJB – Tanjung (Balai), Indonésie
 TJG – Tanjung, Indonésie
 TJI – Trujillo, Honduras
 TJM – Tyumen (Plekhanova), Russie
 TJQ – Tanjung Pandan (Hanandjoeddin / Buluh Tumbang), Indonésie
 TJS – Tanjung Selor, Borneo, Indonésie
 TJV – Thanjavur, Inde

TK 

  TKA – Talkeetna Airport, AK, États-Unis
 TKB – Tekadu, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 TKC – Tiko, Cameroun
 TKD – Takoradi, Ghana
  TKE – Tenakee Springs (Air Force Base), AK, États-Unis
  TKF – Truckee-Tahoe Airport, CA, États-Unis
 TKG – Bandar Lampung, Indonésie
 TKH – Takhli, Thailand
  TKI – Tokeen (Seaplane Base), AK, États-Unis
  TKJ – Tok Airport, AK, États-Unis
 TKK – Truk Island (Chuuk Int'l Airport), Micronesia
  TKL – Taku Lodge (Seaplane Base), AK, États-Unis
 TKM – Tikal, Guatemala
 TKN – Tokuno Shima, Japon
 TKO – Tlokoeng, Lesotho
 TKP – Takapoto, Polynésie française
 TKQ – Kigoma, Tanzanie
 TKR – Thakurgaon, Bangladesh
 TKS – Tokushima, Japon
 TKT – Tak, Thailand
 TKU – Turku airport, Finlande
 TKV – Tatakoto, Polynésie française
 TKW – Tekin, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 TKX – Takaroa, Polynésie française
  TKY – Turquie Creek, Western Australia, Australie

TL 

  TLA – Teller Airport, AK, États-Unis
 TLB – Tarbela, Pakistan
 TLC – Toluca (Adolfo Lopez Mateos), Mexique
 TLD – Tuli Lodge, Botswana
 TLE – Tulear, Madagascar
  TLF – Telida, AK, États-Unis
 TLG – Tulagi, Îles Salomon
  TLH – Aéroport régional de Tallahassee, Floride, États-Unis
 TLI – Tolitoli, Indonésie
  TLJ – Takotna (Tatalina LRRS), AK, États-Unis
 TLK – Talknafjordur, Islande
 TLL – Aéroport international de Tallinn (Ülemiste), Estonia
 TLM – Tlemcen (Zenata), Algérie
 TLN – Toulon/Hyeres (Le Palyvestre), France
 TLO – Tol, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 TLP – Tumolbil, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  TLR – Mefford Field, Tulare, Californie, États-Unis
 TLS – Toulouse-Blagnac, France
  TLT – Tuluksak Airport, AK, États-Unis
 TLU – Tolu, Colombie
 TLV – Tel Aviv (Ben Gourion), Israël
 TLW – Talasea, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 TLX – Talca, Chili
 TLZ – Catalao, GO, Brésil

TM 

  TMA – Tifton (Henry Tift Myers Airport), GA, États-Unis
  TMB – Miami (Kendall-Tamiami), FL, États-Unis
 TMC – Tambolaka, Indonésie
 TMD – Timbedra, Mauritanie
 TME – Tame, Colombie
 TMG – Tomanggong, Malaisie
 TMH – Tanahmerah, Indonésie
 TMI – Tumlingtar, Népal
 TMK – Tamky, Viêt Nam
 TML – Tamale, Ghana
 TMM – Tamatave, Madagascar
 TMN – Tamana, Kiribati
 TMO – Tumeremo, Venezuela
 TMP – Tampere (Pirkkala), Finlande
 TMQ – Tambao, Burkina Faso
 TMR – Tamanrasset, Algérie
 TMS – Aéroport international de Sao Tomé, Sao Tomé-et-Principe
 TMT – Porto Trombetas, PA, Brésil
 TMU – Tambor, Costa Rica
  TMW – Tamworth, New South Wales, Australie
 TMX – Timimoun, Algérie
 TMY – Tiom, New Guinea, Indonésie
 TMZ – Termiz, Surkhondaryo, Ouzbékistan

TN

TO

TP

TQ

TR

TS

TT

TU

TV

TW

TX

TY

TZ 

T